Shan kan syfta på:

 Shan (folk) – ett taifolk på cirka 3 miljoner människor i nordöstra Myanmar och närliggande länder
 Shan (språk) – ett taispråk

Geografi

Myanmar 

 Shanstaten, region,

Se aven
 Shanstaterna – en samling historiska småriken i nuvarande Shanstaten

Kina 

 Shancheng (ort i Kina), Shandong, 
 Shan, Sanmenxia – ett f.d. härad i Henan-provinsen
 Shan, Heze – ett härad i Shandong-provinsen
 Shan – en vanlig förkortning för provinsen Shaanxi i nordvästra Kina

WP:Projekt Kina
Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar